В боевых действиях во время Великой Отечественной войны участвовали два формирования дивизии

 235-я стрелковая дивизия (1-го формирования), сформирована в марте 1941 года, уничтожена в сентябре 1941 года
 235-я стрелковая дивизия (2-го формирования), переименована в январе 1942 года из 454-й стрелковой дивизии